Abierto Británico puede hacer referencia a:
el Abierto Británico de Golf;
el Abierto Británico Femenino de Golf; o a
el Abierto Británico de snooker.